Фёдор Фёдорович Болензен (Боллензен, Болленсен; Friedrich Bollensen) (12 января 1809, Roßdorf, Гёттинген — 29 февраля (17 февраля ст.ст.) 1896, Висбаден) — германский и российский востоковед, санскритолог, профессор Казанского университета.

Биография 
Родился в 1809 году. Из иностранцев, принявших присягу на подданство России (принял русское подданство в 1849 году). Получил степень доктора в Геттингенском университете в 1830 году. По выдержании испытания при Санкт-Петербургском университете, поступил в гатчинский воспитательный дом старшим учителем немецкого языка. Оставив службу здесь, определён в главный педагогический институт адъюнктом немецкой словесности, по увольнении же из института, вследствие преобразования его учебной части, 14 (2) ноября 1850 года занял должность библиотекаря гидрографического департамента морского министерства.

С этой последней должности 18 (6) февраля 1852 года назначен в Казанский университет ординарным профессором санскритского языка. 7 декабря (25 ноября) 1856 года уволен за штат, вследствие упразднения в Казанском университете кафедры санскрита. В 1858 уехал в Германию. Скончался 29 (17) февраля 1896 года в Висбадене от осложнений бронхиального катара.

Его комментированное издание на немецком языке пьесы Калидасы «Викраморваши» (СПб, 1846) считается «одной из фундаментальных и бессмертных работ по индийской филологии» (Deutsche Biographie).

Источники 
 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804—1904) : В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. — Ч. 1. — С. 221—222.
 Болензен Федор Федорович // В кн.: Загоскин Н. П. Деятели Императорского Казанского университета, 1805—1900. — Казань, 1900. — С. 35 и др.
 Болензен Ф. Ф. // Русский биографический словарь. СПб., 1908. — Т. 3. — С. 175.
 Валеев Р. М., Мратхузина Г. Ф. Российско-индийские отношения в отечественной историографии и источниковедении: Учебное пособие. — Казань: КГУ, Институт востоковедения, 2007. — 235 с.
 А. М. Куликова. Российское востоковедение XIX века в лицах. — Российская академия наук, Институт востоковедения, Санкт-Петербургский филиал, 2001. — 190 с.
 Bollensen, Friedrich in «Deutsche Biographie»

Труды 
 Список публикаций и переводов: Bollensen, Friedrich 1809—1896
 переводы на Google Books

Ссылки 

Индологи Российской империи
Востоковеды XIX века
Индологи Германии
Санскритологи Германии
Санскритологи Российской империи